Molekulska formula -{C12H18O4}- se može odnositi na:

 Aliksin
 Dibutil estar skvarične kiseline